Сладково — название населённых пунктов в России:

 Сладково — село в Илекском районе Оренбургской области.
 Сладково — село в Сладковском районе Тюменской области.

См. также 
 Сладков